Lunca se poate referi la una din următoarele localități din România:

Vezi și 
 Luncile
 Luncani
 Luncșoara

Toponime românești